

Geografia
 Hewlett – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato di New York

Persone
 Bill Hewlett – imprenditore e ingegnere statunitense
 David Hewlett – attore e scrittore inglese
 Jamie Hewlett – fumettista e character designer britannico
 Kate Hewlett – attrice, scrittrice e cantautrice canadese

Altro
 Hewlett-Packard, in acronimo HP – multinazionale statunitense dell'informatica